Himmelspolizei kann bedeuten:
 eine Organisation zur planmäßigen Durchmusterung des Himmels nach neuen Objekten
 die 1800 gegründete Himmelspolizey zur Suche nach vermuteten Kleinplaneten
 umgangssprachlich eine Überwachung des Himmels auf außergewöhnliche Objekte, siehe auch UFO.